Натуральне число 310
 310 рік до нашої ери
 310 рік нашої ери